ИА «Ореа́нда-Новости»" — одно из крупнейших независимых российских информационных агентств. Основано в 1994 году в Москве. Со дня основания агентство возглавляет Сторчак, Кирилл Алексеевич. Слоган агентства: «Информационное агентство „Ореанда“ — Ваш корабль в бушующем море информации!».

История 
До 1996 года информационная лента агентства содержала только финансовую информацию. А в конце 1996 года выходит ежедневная новостная лента, состоявшая из сообщений в мире экономики и политики. Также в конце 1996 года начинает выходить спортивная лента новостей, а агентство становится первым информационным спонсором ежегодного теннисного «Кубка Кремля».

В 2000 году, в канун Олимпиады в Сиднее, агентство «Ореанда» открыла новый спортивно-информационный портал «Спорт.ру»

В апреле 2004 года в агентстве создан специальный отдел новостей культуры. Проект носит изначально некоммерческий характер и призван повысить интерес общества к классическому искусству, которое всегда нуждалось в поддержке — как финансовой, так и информационной. В новостной ленте постоянно представлены сообщения из мира классической музыки, балета, архитектуры, изобразительного искусства, музеев, выставочных залов, современного кино и эстрады, других видов искусства. При этом освещаются не только крупные культурные события, но и события небольшого масштаба, не имеющие широкой известности, как в России, так и за рубежом. В настоящее время агентство выпускает 12 новостных лент на русском и английском языках, это ленты об экономике, политике, спорте, культуре и других.

В 2007 году штаб-квартира агентства переехала в Санкт-Петербург.

Является многолетним информационном спонсором государственных консерваторий Санкт-Петербурга и Москвы, тесно сотрудничает с Санкт-Петербургской филармонией и Московским Международным Домом музыки.

Проекты 
 Информационное агентство «Ореанда-Новости» — https://www.oreanda.ru
 Instagram — https://www.instagram.com/oreanda_novosti/
 Twitter — https://twitter.com/oreanda_news
 Facebook — https://www.facebook.com/sport.ru.news
 VK — https://vk.com/oreandanews

Примечания 

Информационные агентства России
Рунет